Hervé Le Goff
Hervé Le Goff
Jacques Le Goff (1924-2014)
Jean-Pierre Le Goff (1948-)
Jean-Pierre Le Goff (1949-)
Pierre Le Goff (1923-2005)
Raymond Le Goff (1913-)
René Le Goff

Desambiguação